Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы, где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый раунд

Германия — Франция

Великобритания — США

Чехия — Австралия

Казахстан — Италия

Аргентина — Бразилия

Сербия — Хорватия

Канада — Япония

Бельгия — Швейцария

Четвертьфиналы

Великобритания — Франция

Австралия — Казахстан

Аргентина — Сербия

Бельгия — Канада

Полуфиналы

Великобритания — Австралия

Бельгия — Аргентина

Финал

Бельгия — Великобритания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1